Ats Purje,  estonski nogometaš, * 3. avgust 1985, Talin.

Življenjepis 
Ats (Ac) Purje je igralec zvezne vrste, lahko pa igra tudi v napadu. Trenutno je član finskega prvoligaša Kuopia. Doslej je igral v 6 klubih na Finskem, Estoniji ter na Cipru. Reprezentančni debi je imel 11.oktobra 2006 proti Rusiji v kvalifikacijah za EP 2008. Dosegel je tudi dva zmagovita gola za Estonce proti Sloveniji.

Reprezentančni goli

Klubska kariera

Sklici

Zunanje povezave 
 

Estonski nogometaši
Estonski nogometni reprezentanti
Nogometaši FC Levadie Tallinn
Nogometaši FC Interja Turku
Nogometaši AEP Paphosa
Nogometaši Ethnikosa Achna FC
Nogometaši Kuopiona Palloseura
Nogometaši Nõmme Kaljuja FC
Nogometaši SC Reala
Nogometaši Maarduja JK
Nogometaši FC M.C. Tallinna
Nogometaši Pallo-Kerha 37
Nogometaši JK Tallinne Kalev